El término Las tres pascualas puede referirse a:

 Las tres pascualas, leyenda de Concepción, Chile.
 Laguna Las Tres Pascualas, laguna que lleva el nombre y donde se supone ocurrieron los hechos de la leyenda.
 La leyenda de las tres pascualas, obra de teatro de Isidora Aguirre basada en dicha leyenda.